Municipio de Beaver puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Arkansas 
Municipio de Beaver (condado de Saline, Arkansas)
Municipio de Beaver (condado de Carroll, Arkansas)

Dakota del Norte 
Municipio de Beaver (Dakota del Norte)

Dakota del Sur 
Municipio de Beaver (condado de Miner, Dakota del Sur)

Illinois 
Municipio de Beaver (condado de Iroquois, Illinois)

Indiana 
Municipio de Beaver (condado de Newton, Indiana)
Municipio de Beaver (condado de Pulaski, Indiana)

Iowa 
Municipio de Beaver (condado de Boone, Iowa)
Municipio de Beaver (condado de Butler, Iowa)
Municipio de Beaver (condado de Dallas, Iowa)
Municipio de Beaver (condado de Grundy, Iowa)
Municipio de Beaver (condado de Guthrie, Iowa)
Municipio de Beaver (condado de Humboldt, Iowa)
Municipio de Beaver (condado de Polk, Iowa)

Kansas 
Municipio de Beaver (condado de Barton, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Cowley, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Decatur, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Lincoln, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Phillips, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Republic, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Scott, Kansas)
Municipio de Beaver (condado de Smith, Kansas)

Míchigan 
Municipio de Beaver (condado de Bay, Míchigan)
Municipio de Beaver (condado de Newaygo, Míchigan)

Minnesota 
Municipio de Beaver (condado de Aitkin, Minnesota)
Municipio de Beaver (condado de Fillmore, Minnesota)
Municipio de Beaver (condado de Roseau, Minnesota)

Misuri 
Municipio de Beaver (condado de Taney, Misuri)

Nebraska 
Municipio de Beaver (condado de Buffalo, Nebraska)
Municipio de Beaver (condado de Nance, Nebraska)

Ohio 
Municipio de Beaver (condado de Mahoning, Ohio)
Municipio de Beaver (condado de Noble, Ohio)
Municipio de Beaver (condado de Pike, Ohio)

Pensilvania 
Municipio de Beaver (condado de Clarion, Pensilvania)
Municipio de Beaver (condado de Columbia, Pensilvania)
Municipio de Beaver (condado de Crawford, Pensilvania)
Municipio de Beaver (condado de Jefferson, Pensilvania)
Municipio de Beaver (condado de Snyder, Pensilvania)